

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 7 podstawowych
 Młyny – część miasta Maków Podhalański
 Młyny – część miasta Przysucha
 Młyny – część miasta Trzebinia
 Młyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Młyny – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Młyny – część wsi Chodlik w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Młyny – część wsi Dzietrzniki w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów
 Młyny – część wsi Wola Kalinowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Młyny – część wsi Lubomierz w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Młyny – część wsi Skomielna Czarna w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Tokarnia
 Młyny – część wsi Chechło w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze 
 Młyny – osada w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze 
 Młyny – część wsi Tarnowiec w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Młyny – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki 
 Młyny – przysiółek wsi Tuczempy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław 
 Młyny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno 
 Młyny – część wsi Zabłotce w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno  
 Młyny – część wsi Dąbrówka Wisłocka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Radomyśl Wielki
 Młyny – część wsi Nowe Sady w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Młyny – część wsi Drohojów w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Młyny – część wsi Kosienice w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Żurawica
 Młyny – część wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Młyny – część wsi Zdów w  woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice
 Młyny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój 
 Młyny – część wsi Marzysz w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce
 Młyny – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce

Inne 
 Młyny  – wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim

Zobacz też 
 Bieleckie Młyny, 
 Kamieńskie Młyny, 
 Księże Młyny, 
 Kuby-Młyny, 
 Miłaczewskie Młyny, 
 Młyny Piekarskie